Ла Токусера има више значења:

 Ла Токусера (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Токусера (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику